Grand kan syfta på:

 Grand (biograf, Stockholm) – en biograf på Sveavägen 45 i Stockholm 
 Grand, Skara (biograf) – en biograf som ligger i centrala Skara
 Grand (Mölndal) – en biograf på Göteborgsvägen 1 i Mölndal
 Grand (skivmärke) – en svensk skivetikett
 Grand (tidskrift) – ett livsstilsmagasin
 Kulturhuset Grand – ett kulturhus i Uppsala, tidigare biograf
 Grand (adelstitel) – en spansk adelstitel

Se även
 Grande

Referenser